Felgate ist der Familienname folgender Personen: